Ultimatum, latinski pojam
  Ultimatum!, politički časopis
  Ultimatum (sastav), hrvatski heavy metal sastav